Technik elektryk – tytuł zawodowy nadawany w Polsce absolwentom szkół kształcących w zawodzie technik elektryk.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Przypisy 

Zawody
Elektrotechnika